L'avvocato – dipinto di Giuseppe Arcimboldo
 L'avvocato – dipinto di Giovan Battista Moroni
 L'avvocato – serie televisiva svizzera del 2003
 L'Avvocato – romanzo di Giuseppe Turani del 1986